Este artículo es sobre las características demográficas de la población de Jamaica, incluyendo la densidad de población, nivel de educación, la salud de la población, la situación económica, las afiliaciones religiosas y otros aspectos de la población.

Población 

De acuerdo con la revisión de 2012 del World Population Prospects la población total era de 2.741.000 en 2010, frente a sólo 1.403.000 en 1950. El porcentaje de niños menores de 15 años en 2010 fue de 29%, el 63,1% era de entre 15 y 65 años de edad, mientras que el 7,8% era de 65 años o más.

Estadísticas vitalesStatistical Institute of Jamaica

Idiomas 
Inglés (oficial), patois jamaicano, Lengua de Signos jamaicano, Lengua de Signos Nacional de Jamaica, árabe levantino, portugués, español. También incluye el chino mandarín y Kromanti.

Religión 
Protestantismo 39% (Iglesia de Dios 21.2%, Baptistas 5.3%, Adventistas del Séptimo Día 9%, Pentecostal 10.5%, Metodistas 2.7%, Iglesia Unida 2.7%, Anglicanismo 3.7%, Bethren 1,1%, Testigos de Jehová 1.6%, Hermanos Moravos 1.1%), Iglesia católica 10.4%, otros y ateos 46.9% (1995) (300 Judíos).

CIA World Factbook 
Las siguientes estadísticas demográficas son de la CIA World Factbook.

Población 
2.868.380 (2011 est.), 2.804.334 (julio de 2008 est.)

Tasa de migración neta 
-4,99 Migrante(s)/1000 la población (2013 est.)

Urbanización 
población urbana: 52% de la población total (2010)
Tasa de urbanización: tasa anual de 0,6% de cambio (2010-15 est.)

Tasa de mortalidad infantil 
población total:
13.98 muertes/1,000 nacidos vivos
varones:
14.556 muertes/1,000 nacidos vivos
mujeres:
13.38 muertes/1,000 nacidos vivos (2013 est.)

Esperanza de vida al nacer 
población total:
73.44 años
varones:
71.81 años
mujeres:
75.15 años (2013 est.)

Nacionalidad  
jamaiquino, -na
jamaicano, -na

Gastos en educación 
6,4% del PIB total (2010)

Alfabetización 
definición:
mayores de 15 años que ha asistido a la escuela 
población total:
87.9%
varones:
84.1%
mujeres:
91.6% (2003 est.)

Referencias

Enlaces externos  
 CIA World Factbook -- Jamaica